New Richmond ist der Name mehrerer Orte:

in Kanada:
 New Richmond (Québec)

in den Vereinigten Staaten:
 New Richmond (Indiana)
 New Richmond (Michigan)
 New Richmond (Ohio)
 New Richmond (Pennsylvania)
 New Richmond (West Virginia)
 New Richmond (Wisconsin)